Stazione di Mirandola, situata lungo la ferrovia Bologna-Verona
Stazione di Mirandola FSMMF, prima stazione (1883-1932) sulla ferrovia Modena-Mirandola
Stazione di Mirandola SEFTA, seconda stazione (1932-1964) sulla ferrovia Modena-Mirandola, riconvertita ad autostazione
Stazione di Mirandola-Ozzano, ex stazione bolognese (1861-2002) sulla ferrovia Bologna-Ancona, attuale posto di movimento